Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dinamo Minsk depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1983, dont il atteint alors les quarts de finale.

Il découvre dès l'année suivante la Coupe UEFA puis la Coupe des coupes en 1987, où il arrive dans les deux cas en quarts de finale, constituant ses meilleures performances européennes.

Après son intégration au championnat biélorusse en 1992, le Dinamo devient un habitué des tours de qualification de la Coupe UEFA puis de la Ligue Europa, dont il intègre la phase de groupes en 2015 puis en 2016.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Dinamo Minsk en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Dinamo Minsk
FK Dinamo Minsk